Flemyng ist der Familienname folgender Personen:
 Jason Flemyng (* 1966), britischer Schauspieler
 Robert Flemyng (1912–1995), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Fleming
 Flemming
 Fläming (Begriffsklärung)